Старицковский сельский совет () — входит в состав
Машевского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Старицковка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Старицковка 
 с. Заря 
 с. Алексеевка 
 с. Рубановка 
 с. Солнечное

Примечания